NGC 5695 (другие обозначения — UGC 9421, MCG 6-32-77, MK 686, ZWG 192.49, IRAS14353+3647, PGC 52261) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Волопас.

Галактика обладает активным ядром и относится к сейфертовским галактикам типа II

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый общий каталог

Примечания 

5695
Волопас (созвездие)
Сейфертовские галактики